Geburtig ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Heinrich Geburtig (1883–1952), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Paul Geburtig (1896–nach 1935), deutscher Politiker (NSDAP)